Shorewood kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Shorewood (Illinois)
Shorewood (Minnesota)
Shorewood (Wisconsin)